Stefan Jerzy Wolski (ur. 1894) – handlowiec, żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stefan Wolski ps. „Bolesław” (ur. 1895) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej i 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, starosta w Sokółce, Kałuszu i Nadwórej
 Stefan Wolski (1898–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stefan Wolski (1914–1992) – adwokat, prozaik i poeta

Przypisy